Tambana är ett släkte av fjärilar. Tambana ingår i familjen Pantheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Tambana